De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2002 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 25 augustus 2002 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Tsjechië